Tidal steht für:

 Tidal (König), Person im Alten Testament
 Tidal (Pennsylvania), Ort in Madison Township (Armstrong County, Pennsylvania), Armstrong County (Pennsylvania), Pennsylvania
 Tidal (Manitoba), Unincorporated Area in Northern Region (Manitoba), Manitoba Census Division No. 23, Manitoba, Kanada
 Tidal, Debütalbum von Fiona Apple, siehe Fiona Apple #Tidal
 Tidal (Musikstreaming), Musikstreaming-Dienst

Siehe auch:
 Tide